Miejscowości w Kanadzie:
 Forestville – miasto w prowincji Quebec, w regionie Côte-Nord
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Forestville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Forestville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Forestville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Forestville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Forestville – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Forestville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
 Forestville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Forestville (ang. Forestville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Forestville (ang. Forestville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door